Svislatj (vitryska: Свіслач, ryska: Свислочь) är en köping i Vitryssland.   Den ligger i voblasten Minsks voblast, i den centrala delen av landet,  km sydost om huvudstaden Horad Mіnsk. Svislatj ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Natur 
Terrängen runt Svislatj är mycket platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km väster om Svislatj. Närmaste större samhälle är Druzjny,  km sydväst om Svislatj.

Se även 
 Stadsliknande samhällen i Minsks voblasć
 Vitrysslands stadsliknande samhällen

Referenser

Kommentarer

Källor 

Stadsliknande samhällen i Minsks voblasć